Моисе́с Суа́рес (; род. 11 августа 1945, Сьюдад-Манте, Тамаулипас, Мексика) — известный мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа.

Биография 
Родился 11 августа 1945 года в Манте. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1986 году и с тех пор снялся в 30 работах в кино и телесериалах. Телесериалы «Жара в Акапулько», «Однажды у нас вырастут крылья», «Страсти по Саломее», «Таковы эти женщины», «Секс и другие секреты», «Женщины-убийцы», «Как говорится» и фильм «Маска Зорро» оказались наиболее популярными в карьере актёра. В последние годы стал известен ещё и как мастер дубляжа. Номинирован на премию Asociacion Nacional de Actores и тут же одержал достойную победу.

Фильмография 
1.
Яго (сериал, 2016)
Yago

2.
Любовь на районе (сериал, 2015)
Amor de barrio … Hermes

3.
До конца света (сериал, 2014—2015)
Hasta el fin del mundo … Manuel

4.
Какие же богатые эти бедные (сериал, 2013—2014)
Qué pobres tan ricos

5.
Непокорное сердце (сериал, 2013)
Corazón indomable … Suárez

6.
Как прекрасна любовь! (сериал, 2012—2013)
Qué bonito amor

7.
Битва за свободу (2012)
For Greater Glory: The True Story of Cristiada … Bishop Pascual (в титрах: Moises Suárez)

8.
Счастливая семья (сериал, 2011 — …)
Una familia con suerte … Lamberto

9.
Как говорится (сериал, 2011 — …)
Como dice el dicho … Treviño

10.
Братья-детективы (сериал, 2009)
Hermanos y detectives … Carlos

11.
Женщины-убийцы (сериал, 2008 — …)
Mujeres asesinas … Don Chucho

12.
Железная душа (сериал, 2008 — …)
Alma de hierro … Ortega

13.
Секс и другие секреты (сериал, 2007 — …)
Sexo y otros secretos … Organizador

14.
Одушевленный мальчик (сериал, 2006—2013)
El chavo animado … Profesor Jirafales

15.
Соседи (сериал, 2005 — …)
Vecinos … Arturo López

16.
Малышка Эми (сериал, 2004)
Amy, la niña de la mochila azul … Lic. Benigno Calvillo

17.
Фата невесты (сериал, 2003 — …)
Velo de novia … Demetrio Carillo

18.
Таковы женщины (сериал, 2002—2003)
Así son ellas … Octavio

19.
Класс 406 (сериал, 2002—2003)
Clase 406 … Arturo Ferreira Julines

20.
Страсти по Саломее (сериал, 2001—2002)
Salomé … Germán

21.
Времена бабочек (ТВ, 2001)
In the Time of the Butterflies … Bureaucrat (в титрах: Moises Suarez Aldana)

22.
Маска Зорро (1998)
The Mask of Zorro … Don Héctor (в титрах: Moises Suarez)

23.
Однажды у нас вырастут крылья (сериал, 1997)
Alguna vez tendremos alas

24.
Caminero (1997)
… El Profesor

25.
Зажженый факел (сериал, 1996)
La antorcha encendida … Arzobispo Lizana y Braismont

26.
Полёт орлицы (сериал, 1994)
El vuelo del águila … Padre Agustín Domínguez y Díaz

27.
Жара в Акапулько (сериал, 1993—1994)
Acapulco H.E.A.T. … Judge Madera

28.
Marcado por el odio (1989)
… Comandante Aguirre

29.
Отмеченное время (сериал, 1986—1990)
Hora Marcada … Ayas

30.
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 — …)
Mujer, casos de la vida real

Театральные работы 
 1987 — Кот в сапогах
 2007 — 11 и 12

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики
Актёры озвучивания Мексики
Лауреаты премии Национальной ассоциации актёров (Мексика)